

Géorgie 
Alaverdi peut désigner :
 Alaverdi, un village, dans la municipalité de Zestaponi (387 habitants en 2002) ;
 Alaverdi, un village, dans la municipalité d'Akhmeta, à 20 km de Télavi (176 habitants en 2002) ;
 Monastère d'Alaverdi, un important monastère orthodoxe géorgien.

Arménie 
Alaverdi peut désigner :
 Alaverdi, une ville arménienne située au nord-est du pays.